Ігнатченко — українське прізвище. Відомі носії:

 Ігнатченко Антон Геннадійович (1995—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ігнатченко Георгій Ігоревич — український музикознавець, Заслужений діяч мистецтв України, ректор Харківського університету мистецтв в 1991—2003 роках.
 Ігнатченко Юлія — українська модель, телеведуча, акторка.
Українські прізвища
Прізвища на -енко